Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht), een maatregel in het Nederlandse strafrecht
Terbeschikkingstelling (onderwijs), een onderwijssysteem in Vlaanderen
Terbeschikkingstellingsregeling (fiscale tbs-regeling)
TBS (film), een Nederlandse film uit 2008 van Pieter Kuijpers
TBS Soest, producent van producten voor de civiele techniek, bekend van de putdeksels met TBS-logo
Tokyo Broadcasting System, een televisiestation in Tokio, Japan
Toulouse Business School
Trinitarian Bible Society, een Brits Bijbelgenootschap 
Turn-based strategy, een computerspelgenre
Turner Broadcasting System oftewel TBS Networks, een Amerikaanse mediaonderneming, gevestigd in Atlanta, Georgia